Air Terjun (Bandar Petalangan), een plaats in Indonesië
Air Terjun (Siulak), een plaats in Indonesië